Сезон 1924/25 — 15-й сезон в истории «Винер Аматёр», а также 14-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый класс Венской лиги.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1924/25 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1925 на сайте AustriaSoccer.at

1924/1925
Винер Аматёр